Эстафетная гонка по биатлону среди мужчин состоялась 22 февраля 1980 года.

Ссылки 
 FINAL REPORT XIII OLYMPIC WINTER GAMES LAKE PLACID, N. Y. OFFICIAL RESULTS: стр. 38-39
 Результаты гонки на сайте sports-reference.com